Григо́рий Влади́мирович Тру́бников (род. 17 апреля 1976, Братск, Иркутская обл., РСФСР, СССР) — российский -экспериментатор, известный специалист в области физики и техники ускорителей, коллайдеров и накопителей пучков заряженных частиц, экспериментальной ядерной физики. Доктор физико-математических наук, академик РАН (2016), член Президиума РАН (с 2017 года). Первый заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации (2018—2020), заместитель министра образования и науки Российской Федерации (2017—2018), с 1 января 2021 года — директор международной межправительственной научной организации Объединенный Институт Ядерных Исследований (ОИЯИ, г. Дубна).

Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2010).

Биография 
Родился 17 апреля 1976 года в Братске Иркутской области.

Образование 
1992 - 1996 г.г. — Липецкий государственный технический университет, факультет автоматизации и информатики, кафедра автоматизированных систем управления по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления». 

1997 - 1998 г.г. — Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова, МГУ, физический факультет, кафедра «Физика элементарных частиц».

1998-2001 г.г. — аспирант учебно-научного центра ОИЯИ (г.Дубна).

2017-2018 г.г. — Российская академия народного хозяйства и государственной службы,  in Public Management.

Научная степень 
 2005 год — защитил кандидатскую диссертацию (к.ф.-м.н.) по специальности Физика и техника ускорителей заряженных частиц, тема: «Динамика частиц в циклических ускорителях с фокусировкой продольным магнитным полем».
 2012 год — защитил докторскую диссертацию (д.ф.-м.н.) , тема: «Синхротрон релятивистских тяжёлых ионов Нуклотрон в ускорительном комплексе NICA».

Научное звание 
 доцент по специальности «физика и техника ускорителей заряженных частиц»
 2011 год — избран членом-корреспондентом РАН по Отделению физических наук (ОФН РАН), секция ядерной физики.
 2016 год — избран академиком РАН по Отделению физических наук, секция Ядерной физики.
 2021 год — избран действительным членом МААН.

Работа 
 2013 год — избран заместителем академика-секретаря ОФН РАН.
 С 25 января 2017 по 2018 год — заместитель министра образования и науки Российской Федерации. Курировал научную сферу.
 Проходил обучение в первом потоке Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации[4], созданной приказом по Академии № 02-573 от 19 ноября 2013 года[5]. В 2018 году окончил Программу развития кадрового управленческого резерва.
 В мае 2018 года присвоен классный чин действительный государственный советник 3-го класса.
 С 18 июня 2018 года по 25 марта 2020 года — первый заместитель министра науки и высшего образования РФ. Курировал сферу науки, технологий и инноваций.
 с марта 2020 года по декабрь 2021 года — первый вице-директор ОИЯИ.
 с 1 января 2021 года — Директор международной межправительственной научной организации Объединённый Институт Ядерных Исследований (ОИЯИ, г. Дубна).

Профессиональная деятельность 
 С 1996 по 1998 год — стажёр, лаборант Лаборатории ядерных проблем Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ, город Дубна);
 С 1998 по 2001 год — аспирант УНЦ ОИЯИ, г. Дубна;
 С 1998 по 2007 год — младший научный сотрудник, научный сотрудник, ио начальника сектора Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ;
 С 2006 по 2013 год — заместитель главного инженера ОИЯИ;
 С 2007 по 2013 год — начальник Ускорительного отделения, заместитель директора по научной работе Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ, руководитель проекта «Нуклотрон-NICA»;
 2014 год — вице-директор ОИЯИ, руководитель Дирекции мегасайенс проекта «Комплекс NICA»;
 С 2017 по 2018 год — заместитель Министра образования и науки РФ;
 С 2018 по 2020 год — первый заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации;
 С марта 2020 года — первый вице-директор Объединённого института ядерных исследований;
 С 1 января 2021 — директор Объединённого института ядерных исследований.

Научно-организационная деятельность 
 С 2002 по 2007 год — доцент кафедры 2, факультет «А», МИФИ;
 С 2001 по 2013 год — доцент, профессор кафедры «Электроника физических установок», МИРЭА;
 С 2009 года — член научно-технического комитета корпорации «Росатом»;
 С 2010 года — заместитель председателя НТС ОИЯИ, член научного совета по ускорителям ОФН РАН;
 С 2012 года — член научного совета по физике тяжёлых ионов ОФН РАН; входит в состав редколлегии журнала «Физика элементарных частиц и атомного ядра»;
 С 2012 по 2013 год — член Президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию;
 28 октября 2016 года — избран действительным членом РАН (академик РАН);
 С 2017 года член Президиума РАН;
 С 2019 года — член Российского Пагуошского комитета;
 С 2021 года - со-председатель Комитета по сотрудничеству Россия-ЦЕРН «5+5»;
 С 2021 года - Председатель Общественно-экспертного совета Национального проекта «Наука и Университеты», специальный представитель Министерства науки и высшего образования РФ по вопросам международного научно-технического сотрудничества и взаимодействия с РАН;
 С 2022 года - заведующий кафедрой «Фундаментальные ядерные взаимодействия», физический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова;

Член программных и организационных комитетов нескольких международных конференций по ускорителям заряженных частиц (IPAC, LINAC, RuPAC, STORI, COOL, международный семинар В. П. Саранцева).

Научные интересы 
 Физика и техника ускорителей заряженных частиц;
 Физика высоких энергий, ядерная физика;
 Электронное и стохастическое охлаждение пучков;
 Генерация интенсивных электронных и ионных пучков;
 Накопительные кольца;
 Динамика пучков заряженных частиц;
 Объектно-ориентированное программирование.

Научные труды 
Автор и соавтор более 200 научных работ и обзоров.

Награды, почётные звания 
 Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники 2010 года — за создание нового поколения ускорителей тяжёлых ионов для релятивистской ядерной физики и инновационных ядерно-энергетических технологий (в составе коллектива).
 Почётная грамота Министерства образования и науки 2013 г.
 Благодарность Министерства образования и науки РФ 2016 г.
 Благодарность Министерства культуры РФ 2018 г.
 Почётная грамота Совета Федерации РФ 2020 г.

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на сайте Миннауки России
 Публикации в системе ИСТИНА МГУ
 «Без шума и популизма»: Григорий Трубников о диссертациях, коллайдерах и больших вызовах (интервью)

Действительные государственные советники Российской Федерации 3-го класса
Физики-ускорительщики
Выпускники вузов Липецка
Преподаватели РТУ МИРЭА
Преподаватели МИФИ
Преподаватели физического факультета МГУ
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Объединённого института ядерных исследований
Заместители министра образования и науки Российской Федерации
Члены Российского Пагуошского комитета